Martes de Carnaval puede referirse a:

 Martes de Carnaval, día anterior al miércoles de ceniza.
 Martes de Carnaval, obra de Valle-Inclán para teatro.
 Martes de Carnaval,<ref>Visionado total de la película, en gallego</ref> película española de 1991.
 Martes de Carnaval'', serie de televisión española de 2008.

Referencias